Новела по-українськи — літературний конкурс від журналу «Країна». Мета — популяризація жанру новели, розвиток україномовної новелістики і відкриття нових імен.

Умови 
Подавати твори на конкурс можуть усі, окрім працівників редакції журналу «Країна», «Газети по-українськи» та сайту Gazeta.ua.
Обсяг творів — до 10 тисяч знаків з пробілами. Мова — українська. Тема — щороку змінюється.

Історія 
Конкурс заснований в 2013 році і проводиться щорічно.

Найкращі твори учасників конкурсу 2014-го вийшли у збірці «Євромайдан. Хроніка в новелах». Тексти фіналістів 2015-го надрукували у збірці «Крим по-українськи. Веселі та сумні історії».

Журі 
Журі поділяється на письменницьке та редакційне.

До письменницького журі входили Андрій Кокотюха, Лариса Денисенко, Павло Вольвач, Андрій Бондар, Антон Санченко, Василь Карп'юк.

До редакційного журі входять щороку різні представники редакції журналу «Країна».
Координатор конкурсу — Олена Павлова.

Переможці конкурсу 
2013 — Марія Титаренко

2014 — Владислав Івченко

2015 — Надія Страшко

Примітки

Джерела 
 Підсумки першого конкурсу «Новела по-українськи»
 Найкращу «Новелу по-українськи» писали на День Незалежності

Літературні премії України